Die Hartford Open 2002 fanden vom 15. bis 20. Januar 2002 in Hartford, Connecticut, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 41.000 US-Dollar.

Im Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Sarah Fitz-Gerald gegen Carol Owens mit 2:9, 9:4, 9:7 und 9:1 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2001/02
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Hartford (Connecticut)